William Burnes (1721–1784), vader van dichter Robert Burns 
William Burns (historicus) (1809-1876), Schots historicus en jurist
William Chalmers Burns (1815–1868), Schots evangelist en missionaris
William Wallace Burns (1825–1892), Amerikaans militair
William Burns, slachtoffer van een lynchpartij in Cumberland (Maryland) in 1907
William J. Burns (1861–1932), Amerikaans directeur van het Bureau of Investigation (voorganger van de FBI)
William Burns (lacrossespeler) (1875–1953), Canadees lacrossespeler
William Herbert Burns (1878–1964), Canadees politicus, handelaar en curlingspeler
William Burns (cricketspeler) (1883–1916), Engels cricketspeler
Tosher Burns (William Burns, 1902–1984), Iers voetballer
W. Haydon Burns (1912–1987), 35e gouverneur van Florida
William L. Burns (1913–2005), lid van de Volksvergadering van de staat New York
Willie Burns (1916–1966), Amerikaans honkballer
Bill Burns (politicus) (1933–2009), lid van het Australische Huis van Afgevaardigden
William Burns (scheidsrechter) (1952 of 1953), Engels voetbalscheidsrechter
William Joseph Burns (1956), Amerikaans diplomaat, voormalig onderminister van Buitenlandse Zaken
William D. Burns (1973), lid van het Huis van Afgevaardigden van Illinois